François Destain (ca. 1685-1760), un peintre liégeois,
 Robert Destain (1919-2010) un acteur et chanteur français.